Австрийская Бундеслига 1990/1991 () — 79-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 27 июля 1990 года и закончился 12 июня 1991 года.

Клубы-участники

Осенний сезон

Весенний сезон

Чемпионский плей-офф

Переходный плей-офф

Ссылки 
Сезон 1990/1991 на rsssf.com 

1990/1991
Спорт в Австрии в 1990 году
Спорт в Австрии в 1991 году
Австрия
Австрия
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1990/1991